Artemis steht für:

 Artemis, griechische Göttin

Raumfahrt:
 Artemis-Programm, US-amerikanisches Raumfahrtprojekt zur Landung auf dem Mond Mitte der 2020er-Jahre
 Artemis (Satellit), europäisch-japanischer Kommunikationssatellit

Astronomie:
 (105) Artemis, Himmelsobjekt
 Artemis (Mondkrater), Mondkrater

Software:
 Artemis (Projektplanungssoftware), Software zur Projektplanung 
 Artemis (Polizeisoftware), forensische Software
 Artemis (Akustiksoftware), Software für akustische und schwingungstechnische Analysen des Unternehmens Head Acoustics

Sonstiges:
 Groupe Artémis, eine französische Holdinggesellschaft des Unternehmers François Pinault
 Artemis (Schiff, 1926), ein Segelschiff
 Artemis (1984), ein Kreuzfahrtschiff siehe Artania
 Artemis (Geschütz), eine griechische Flugabwehrkanone
 Operation Artemis, Militärmission in der Demokratischen Republik Kongo (2003)
 Artemis Ridge, Antarktika
 HTC Artemis, Smartphone des Herstellers HTC Corporation 
 ein Test-Fahrzyklus für Fahrzeuge (englisch common artemis driving cycle, CADC)
 Artemis (Bordell), ein großes Bordell in Berlin
 ARTEMIS (Versuchsanlage), eine Versuchsanlage zur Untersuchung des Erstarrungsvorganges von Festkörpern
 ein Gen, siehe Schwerer kombinierter Immundefekt
 Artemis (Roman), ein Science-Fiction-Roman von Andy Weir

Artemis ist Teil des Namens von:

 Artemis Fowl, Romanfigur
 Artemis Gounaki (* 1967), griechischstämmige Künstlerin
 Artemis Quartett, deutsches Streichquartett
 Trio Artemis, weibliches Klassik- und Kammermusik-Ensemble aus der Schweiz
 Artemis Verlag, Schweizer Verlag